Unionist Party (Zuid-Afrika)
 Ulster Unionist Party - Noord-Ierland
 Democratic Unionist Party - Noord-Ierland